Yengejeh-ye Qeshlāq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qeshlāq-e Yengejeh, ort, Östazarbaijan, 
 Yengejeh-ye Qeshlāq (ort i Iran), Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar